Cizzaghesi – abitanti di Cizzago
Cizzaghesi – abitanti di Comezzano-Cizzago